Словения на XXVII Всемирной Летней Универсиаде была представлена 28 спортсменами в 7 видах спорта.

Призёры

Медалисты

Медали по видам спорта

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Бассейн

Самбо

Мужчины

Женщины

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Теннис

Мужчины

Женщины

Микст

Художественная гимнастика 

Женщины

Примечания 

Страны на летней Универсиаде 2013 года